Pendleton Island ist der Name folgender Inseln:

 Pendleton Island (British Columbia), vor British Columbia, Kanada
 Pendleton Island (New Brunswick), vor New Brunswick, Kanada
 Pendleton Island (Virginia) im Clinch River, Vereinigte Staaten